

Presentación previa
El argentino Mariano Puerta es el campeón defensor pero no pudo defender su título al no participar en el torneo.

Cabezas de serie

 André Sá (Segunda Ronda)
 Alejandro Hernández (Segunda Ronda)
 Luis Morejón (Cuartos de Final)
 Adriano Ferreira (Segunda Ronda)

<li>  Eduardo Medica (Semifinales)
<li>  Joaquín Muñoz-Hernández (Primera ronda)
<li>  Andrés Schneiter (Primera ronda)
<li>  Gastón Gaudio ''(Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos

ATP Challenger Tour 1998
Tenis en 1998
Torneos de tenis en tierra batida